Lucio Hortensio puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Hortensio.— Pretor en el año 170 a. C. y embajador en el año 155 a. C.
 Lucio Hortensio (legado).— Legatus en el año 86 a. C.
 Lucio Hortensio (pretor).— Pretor alrededor del año 97 a. C.
 Lucio Hortensio (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 422 a. C.